Lentechi (gemeente), een gemeente in de Georgische regio Ratsja-Letsjchoemi en Kvemo Svaneti
 Lentechi (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente